Horvátország
 Ivandol, falu Bresztovác községben, Pozsega-Szlavónia megyében

 Szlovénia
Ivandol, falu Krško községben, Posavska régióban